Трезву́чие — аккорд, состоящий из трёх звуков, расположенных по терциям.

Виды

По строению 
Каждое трезвучие содержит в сжатом расположении две терции (нижнюю и верхнюю) и одну квинту в итоге. В зависимости от качества этих интервалов трезвучия делятся по своей структуре на четыре типа:

Составные звуки трезвучия называются основным (обозначается «1»), терцовым (обозначается «3») и квинтовым (обозначается «5») тонами, в зависимости от того, какое место они занимают в основном положении (будучи расположенными по терциям).
 Основным тоном (примой) называется тот звук трезвучия, который в тесном расположении находится внизу;
 терцовым тоном (терцией) называется тот звук трезвучия, который в тесном расположении находится посередине;
 квинтовым тоном (квинтой) называется тот звук трезвучия, который в тесном расположении находится вверху.
Эти названия, пока речь идет о данном аккорде, присущи нотам независимо от их взаимного расположения (формы трезвучия).

Мажорное и минорное трезвучия являются консонансами и в первую очередь могут применяться как устойчивые тонические аккорды. Увеличенные и уменьшённые трезвучия являются диссонансными.

По расположению в ладу

Обращения 

Обращением трезвучия называется такой его вид, в котором нижним звуком является терцовый или квинтовый тон основного трезвучия. Трезвучие может быть трёх видов, каждый из которого отличается от предыдущего тем, что нижний звук поднят на октаву выше. Проводимая операция также называется обращением. Третье обращение приводит к возврату к начальной форме трезвучия — основному виду, расположенному на октаву выше:

 трезвучие (основной вид) — с основным тоном в нижнем голосе.
 секстаккорд (или первое обращение трезвучия) — обращение с терцовым тоном в нижнем голосе. В классической гармонии секстаккорд обозначается цифрой 6.    В нём крайние звуки образуют сексту, а признаком является положение терции в основании.
 квартсекстаккорд (или второе обращение трезвучия) — обращение с квинтовым тоном в нижнем голосе. Квартсекстаккорд обозначается цифрами 4 и 6 (или 6 и 4). В нём, как и в секстаккорде, крайние звуки образуют сексту, а признаком является положение кварты в основании.

См. также 
 Септаккорд

Примечания

Литература 
 
 

Трезвучия